Arabieren, mensen die het Arabisch als moedertaal hebben
Arabier (bier), een Belgisch bier
Arabier (paard), een paardenras
Arabier (turnen), een oefening bij het turnen
Draaiorgel de Arabier, een van de bekendste Nederlandse draaiorgels